В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1077 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1077 году

Апрель 

 25 апреля — Геза I — король Венгрии (1074—1077)

Октябрь 
 14 октября — Андроник Дука — византийский государственный деятель.

Декабрь 
 10 декабря —  — патриарх Коптской православной церкви (1047—1077)
 14 декабря — Агнеса де Пуатье — королева-консорт Германии, королева-консорт Италии и королева-консорт Бургундии (1043—1056), императрица-консорт Священной Римской империи (1046—1056), герцогиня-консорт Швабии (1043—1045), жена Генриха III, герцогиня Баварии (1055—1061), регент империи в 1055—1061 годах.

Дата неизвестна или требует уточнения 

  — персидский суфий и учёный, который значительно способствовал распространению ислама в Южной Азии
 Бейхаки, Абу-ль-Фазл — персидский историк.
 Джеральд — кардинал-епископ Остии (1067—1077)
 Ландульф VI — последний князь Беневенто (1038—1050, 1056—1074)
 Майтрипа — буддийский учитель, один из основателей школы кагью
 Руссель де Байоль — норманнский авантюрист и военный наёмник в Византийской империи
 Чжан Цзай — китайский философ, один из основоположников неоконфуцианской школы ли сюэ («учение о принципе»).
 Шао Юн — китайский философ, основоположник нумерологического направления в неоконфуцианстве.
  — император Пала (1075—1077)

См. также 
 Список умерших в 1076 году
 Список умерших в 1078 году

1077